«Игра по-крупному» может означать:
 Игра по-крупному (фильм, 1990) () — фильм режиссёра Билла Нортона.
  - болливудский ремейк 2005 года фильма Афера 2003 года.
 Игра по-крупному (фильм, 2008) — War Inc.